Nine Lives bezeichnet:

 Nine Lives (2002), einen Horrorfilm von Andrew Green
 Nine Lives (2005), ein preisgekröntes Drama von Rodrigo García
 einen der Alternativtitel des Actionfilms Unstoppable mit Wesley Snipes aus dem Jahr 2004
 Nine Lives (Album), den Titel eines Albums der US-Rockband Aerosmith aus dem Jahr 1997
 Nine Lives (Aerosmith-Lied), ein Lied vom gleichnamigen Album der US-Rockband Aerosmith aus dem Jahr 1997
 Nine Lives (Def-Leppard-Lied), ein Lied der britischen Hardrock-Band Def Leppard aus dem Jahr 2008